Het seizoen 2004/05 van de Zaterdag Hoofdklasse C ging van start op 28 augustus 2004. De laatste speelronde was op 7 mei 2005. De Zaterdag Hoofdklasse C is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs.

SC Genemuiden is de regerend kampioen. De degradanten van vorig seizoen zijn Flevo Boys, CSV Apeldoorn en Oranje Nassau Groningen. Zij hebben plaats moeten maken voor Excelsior '31, ONS Sneek en HHC Hardenberg.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Nacompetitie
Omdat DOS Kampen als twaalfde eindigde, moesten zij voor lijfsbehoud een promotie/degradatie-wedstrijd spelen. De tegenstander op 21 mei 2005 was LRC Leerdam. DOS Kampen won met 4-1 en daarom speelden zij het volgende seizoen weer in de Hoofdklasse.

Wedstrijdtabel
Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linker kolom vermeld.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag C
Nederlands competitievoetbal 2004/05